Ши́ршин (Ши́ршина) — фамилия. Известные носители:

 Ширшин, Григорий Чоодуевич (род. 1934) — первый секретарь Тувинского республиканского комитета партии (до июня 1990 г.- обком КПСС), депутат Верховного Совета СССР IX—XI созывов.
 Ширшина, Галина Игоревна (род. 1979) — глава Петрозаводского городского округа (2013—2015).
 Ширшин, Олег Рудольфович (род. 1963) - заслуженный артист России